Set It Off (film), een film uit 1996.
Set It Off (band), een Amerikaanse poppunk band
Set It Off (Madball), een album van Madball.